Tagesgespräch steht für Sendungen:
 Tagesgespräch (Bayerischer Rundfunk)
 WDR 5 Tagesgespräch
 Tagesgespräch (SRF), eine Radiosendung von Radio SRF 4 News

Siehe auch: